Igor Vladimirovitch Grigorenko - en russe :  - (né le  à Togliatti en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lada Togliatti, il débute dans la Superliga en 2001. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Red Wings de Détroit en , en . Le , il est impliqué dans un grave accident de voiture. Il est victime d'une fracture du fémur gauche et de deux fractures du tibia gauche. Il a par la suite développé une embolie de la jambe gauche. Il fait son retour au jeu au printemps 2004. Il a par la suite porté les couleurs du Salavat Ioulaïev Oufa et du Severstal Tcherepovets. En 2007, il part en Amérique du Nord et est assigné par les Red Wings aux Griffins de Grand Rapids. Il ne joue que cinq matchs dans la Ligue américaine de hockey et retourne au Salavat. Il remporte ainsi la Superliga 2008. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde junior 
2003 : nommé dans l'équipe type.
2003 : nommé meilleur attaquant.

Superliga 
2003 : nommé dans l'équipe type.

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2010-2011 : nommé dans l'équipe type (casque d'or).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga|| 19|| 3|| 3|| 6|| 2|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 38|| 17|| 17|| 34|| 36|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga|| 39|| 10|| 10|| 20|| 88|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lada Togliatti || Superliga|| || || || || || 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2001-2002|| Lada Togliatti || Superliga|| 41|| 6|| 9|| 15|| 58|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lada Togliatti|| Superliga|| 47|| 19|| 11|| 30|| 82|| 10|| 1|| 6|| 7|| 10
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 8|| 2|| 3|| 5|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti|| Superliga|| -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 7|| 5|| 5|| 10|| 8|| || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 11|| 0|| 0|| 0|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 30|| 11|| 7|| 18|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 50|| 13|| 21|| 34|| 26|| 4|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 49|| 14|| 13|| 27|| 71|| 2|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 27|| 4|| 6|| 10|| 24|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| Griffins de Grand Rapids|| LAH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 36|| 2|| 8|| 10|| 10|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 55|| 22|| 14|| 36|| 40|| 15|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 44|| 24|| 16|| 40|| 30|| 21|| 9|| 6|| 15|| 6
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 44|| 19|| 14|| 33|| 29|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 8|| 1|| 3|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou || KHL || 27|| 4|| 2|| 6|| 20|| 9|| 2|| 0|| 2|| 2 
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL || 54|| 13|| 14|| 27|| 60|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2 
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 55|| 23|| 22|| 45|| 44||14|| 10|| 9|| 19|| 8 
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||55 ||18 ||26 ||44 ||30 ||18 ||6 ||3 ||9 ||12 
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||32 ||6 ||3 ||9 ||20 ||5 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
|2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||19 ||2 ||3 ||5 ||6 ||-|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

| 2001 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 6|| 4|| 10|| 8|| +11|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2002 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| +1||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 6|| 4|| 10|| 4||+10|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2003 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 16|| +3|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 8|| +2|| align="left"|Cinquième place

Références

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en avril 1983
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Attaquant de hockey sur glace